Perfil: Os Paralamas do Sucesso é um álbum-coletânea dos Paralamas do Sucesso, lançado em 2006.

Referências 

Álbuns de Os Paralamas do Sucesso